Lucius Aelius Lamia är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Aelius Lamia (legat), romersk diplomat
 Lucius Aelius Lamia (konsul), romersk politiker, konsul år 3
 Lucius Aelius Lamia Plautius Aelianus, romersk politiker, suffektkonsul 80